Il doppio dell'East West Bank Classic 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Julie Halard e Nathalie Tauziat erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Larisa Neiland e Gabriela Sabatini.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 7–5, 6–7, 7–5 Larisa Neiland e Gabriela Sabatini.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Larisa Neiland /  Gabriela Sabatini (finale)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

 Lori McNeil /  Lisa Raymond (quarti di finale) 
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (semifinali) 
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (primo turno) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1995